, de Republiek Turkije
, een op Cyprus gelegen politieke entiteit die alleen door Turkije als onafhankelijke staat wordt erkend
 Turkse Republiek West-Thracië of Republiek Gumuljina, een republiek die in 1913 kortstondig bestond
 Republiek Hatay, een republiek die in 1938-1939 kortstondig bestond